

Ґлоґув — місто в Ґлоґовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґлоґув — гміна в Ґлоґовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґлоґув — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Глогув